|}

Lijn M1 is een premetrolijn in Charleroi die grotendeels van metro-infrastructuur en in mindere mate van traminfrastructuur gebruik maakt. De lijn gaat van het dorp Anderlues (ten westen van Charleroi) naar het stadscentrum van Charleroi. Vanaf station Piges takt de lijn af naar Ouest en vervolgt dan de route over de centrale ring om vanaf Beaux-Arts terug te gaan naar Anderlues. Ze bedient de centrale ring tegen de klok in. De lijn loopt over de gehele lengte parallel met lijn M2, die de centrale ring echter in tegengestelde richting bedient.

Tramlijn in Wallonië